Dollar har flere betydninger:

 Dollar – møntfod brugt i flere lande, blandt andet USA og Canada
 Dollars (tv-serie) – en amerikansk sæbeopera fra 1980'erne
 Dollars (tv-serie fra 2017) – en amerikansk sæbeopera